Parapuã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Parapuã (ort), São Paulo, 
 Parapuã (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar